Фолджер () — английская фамилия. Известные носители:

 Фолджер, Генри (1857—1930) — американский бизнесмен, основатель Шекспировской библиотеки Фолджера.
 Фолджер, Ден (1943—2006) — американский певец и композитор.
 Фолджер, Чарльз Джеймс (1818—1884) — американский политик.
 Фолджер, Эмили Джордан (1858—1936) — жена Генри Фолджера.